Мелецкий:

 Мелецкий, Казимир (1836—1863) — польский дворянин, активный участник восстания 1863—1864 годов.
 Мелецкий, Николай (1540?—1585) — староста хмельницкий и секретарь королевский.
 Мелецкий, Ян (1501—1561) — государственный и военный деятель Польского королевства.

См. также 
 Мелецкий острог
 Мелецкий повят